KCGO steht als Abkürzung für: 

 Kerncurricula gymnasiale Oberstufe, die in Hessen zum Schuljahr 2016/17 in Kraft getretenen Curricula für die gymnasiale Oberstufe

Abkürzung